Seekadett steht für:
 Seekadett, Dienstgrad in der Deutschen Marine
 eine Operette von Richard Genée, siehe Der Seekadett

Siehe auch:
 Seekadetten
 Seekadettenmatt
 Kadett (Begriffsklärung)